

Cinema
Fair Game – film britannico del 1914 diretto da Frank Wilson
 Fair Game – film australiano del 1986
 Fair Game – film per la televisione britannico del 1994
 Facile preda (Fair Game) – film statunitense del 1995
 Fair Game – film britannico del 2005
 Fair Game - Caccia alla spia (Fair Game) – film statunitense del 2010

Letteratura
 Fair Game – racconto del 1959 di Philip K. Dick
 Fair Game: My Life as a Spy, My Betrayal by the White House – memorie del 2007 di Valerie Plame Wilson
 Fair Game – striscia a fumetti di Stephanie Piro
 Bersaglio facile (Fair Game) – romanzo di Paula Gosling

Televisione
 Bersaglio facile (Fair Game) – episodio  della serie televisiva Stargate SG-1
 Fair Game – ultimo episodio della serie televisiva Nash Bridges